Kleinhaslach ist der Name folgender Orte:

 Kleinhaslach (Dietenhofen), Ortsteil des Marktes Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kleinhaslach (Isny), Ortsteil der Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg